Invention (von lateinisch inventio „Erfindung“) steht für
 Invention, einen Begriff der musikalischen Formenlehre
 die unter dem Namen Invention gegründete Maschinenfabrik Pittler-Tornos
 als Inventionen bezeichnete Festaufzüge mit raffinierten Maschinerien im 16. Jahrhundert  (Giovanni Maria Nosseni war der berühmteste Meister dieser Festkultur. Er verfügte über ein besonderes Inventionshaus, wo die Maschinen und Geräte für die Aufzüge verwahrt wurden.)
 Invention, eine in der Betriebswirtschaftslehre verwendete Alternativbezeichnung für Erfindung
Invention Design, eine Designdisziplin, die neue Werkzeuge und Produkte an der Schnittstelle zwischen physischer und vernetzter Welt skizziert, generiert und entwickelt (Neuer Bereich der Gestaltung der vor allem den planerischen Aspekt von z. B. Neuen Technologien betrachtet)
Inventio, ein Teilgebiet der Rhetorik

Siehe auch:
 Intervention